Ema může být:

 Ema – ženské rodné jméno
 Ema (šintoismus) – dřevěné tabulky, na které šintoisté píší své modlitby a přání
 Halda Ema – halda v Ostravě

zkratka EMA
 Exponential Moving Average – exponenciální klouzavý průměr v technické analýze cenných papírů
 Evropská léková agentura (European Medicines Agency)
 EMA (elektronická mapa trati) – pomocný softwarový systém k řízení a zabezpečení provozu tramvají
 EMA (elektromobil) – elektrický městský automobil

Externí odkazy